

Sigle 
 UMG – Universal Music Group

Codici 
 umg – codice ISO 639-3 della lingua umbuygamu